Snesatno, già Senesatina (in sloveno Snežatno) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Collio.

L'insediamento (naselja) è costituito dagli agglomerati di: V Dolini, Na Vrhu e V Brajdi.

Sotto il dominio asburgico Snesatno fu frazione del comune di San Martino.

Geografia fisica
La località è situata nella parte sud-orientale del Collio sloveno a 164,6 metri s.l.m. ed a 2,0 chilometri dal confine italiano.
Rappresentato nella carta IGM al 25.000: 40A-IV-NO
La località è attraversata dal torrente Versa (Birša).

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Collio